Blemish é uma banda de indie rock formada em São Paulo em 1998.

História

Primeiros anos

Associada ao grunge rock no início de sua carreira, a banda Blemish foi gradualmente incorporando elementos de post-rock e shoegaze ao seu som.</span> Sua primeira demo, Daybreak, de 1998, foi amplamente aclamada no subterrâneo mundo do indie rock brasileiro. Os bons resultados alcançados pela fita demo foram fundamentais em fazer com que a banda tocasse nos principais palcos independentes de São Paulo e colocaram São José dos Campos finalmente no mapa de rock alternativo do Brasil.</span> Os comentários gerados pelas primeiras gravações e pelas apresentações da banda acabaram chamando a atenção jornalista brasileiro Luciano Vianna na época residente em Londres que logo entusiasmou-se com o grupo. Luciano logo convidou os integrantes a gravarem o que se tornaria o cd de estréia do então recém criado selo London Burning Records, um EP dividido com banda 28/8/2 e intitulado somente Split #1.

Principal Período de Atividade

Dois anos depois, Blemish fez sua segunda aparição fonográfica com Silver Box Song Extended Play considerado por alguns jornalistas de música como um dos melhores singles lançados em 2000 no Brasil.

No entanto, devido a prioridades conflitantes, o baixista Ivan decidiu deixar a banda no final de 2001. A tensão gerada por sua saída acabaria, em última instância, influenciando o baterista Luis Nonaka em sua decisão de deixar a banda. A saída de dois dos quatro membros da banda iria mais tarde, e uma vez mais, dar nova forma ao som do Blemish.

Em 2002  o multi-instrumentista Danilo Sanefuji, velho conhecido de Daniel, foi convidado a assumir a seção rítmica banda e, logo após sua chegada, a banda lançou seu segundo Extended play nomeado King Kong. Blemish então passou a contar com uma série de diferentes formações em suas apresetações ao vivo com Malcolm Fonseca ocasionalmente na bateria e percussão e Lindemberg Jr., João Paulo de Almeida e André Dias (da banda local Jerks) se revezando no baixo.

O Blemish, com suas diversas formações, continuou em palcos de São Paulo e cidades do interior paulista, assim como nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul e abriu para bandas internacionais como ...And You Will Know Us by the Trail of Dead e Nada Surf.

Paralelamente à sua intensa agenda de shows a banda começou as gravações de seu primeiro álbum, naquele momento chamado Hermits Cocktail. Ao longo dos dois anos seguintes o Blemish construiu para si um estilo distinto, misturando texturas sonoras distorcidas com melodias memoráveis. Tudo isso, acrescido das energéticas performances ao vivo, solidificaria a reputação da banda fazendo com que a banda ganhasse um público fiel em locais diversos do Brasil.

Hiato e volta

Apesar da aprovação de público e crítica, o ano de 2004 encontrou Tito e Daniel física e mentalmente esgotados.</span> Ambos estavam frustrados com as aparentemente intermináveis sessões de gravação do álbum e constantes mudanças na formação, e extremamente decepcionados com a falta de visão da indústria musical brasileira.</span> </span> Mais de uma vez a banda foi abordada por produtores os quais, apesar de manifestarem gosto pelo material, sublinhavam a inviabilidade ecônomica de lançar-se uma banda cujas canções eram cantadas em inglês para um público que fala português. Em 2005 Daniel e Tito decidiram partir para Londres com o objetivo de encontrar novos membros para a banda e finalmente terem a chance de seguir sua carreira musical em um ambiente mais profissional e gratificante.

Infelizmente o sonho da banda viu-se abruptamente interrompido pelo estado de saúde de Daniel e o álbum Hermits Cocktail permaneceu sem lançamento. Daniel voltou ao Brasil, enquanto Tito permaneceu sozinho em Londres.

Depois de tempos de amizade interrompida, em 2007 Tito e Ivan começaram a falar-se novamente, encontrando uma vontade mútua de retrabalhar seus antigo material.Durante as visitas de Tito ao Brasil em 2008 e 2009, e de Ivan a Londres em 2010, eles começaram a regravar canções do Blemish, dando-lhes uma nova roupagem e tornando-as relevantes para o momento atual. Como o Blemish nunca acabou oficialmente existe o plano de se lançar as canções em versões inéditas e retornar com uma possível show no Brasil em 2011.

No verão de 2010 Tito Cordeiro tambem se apresentou em 3 shows com a banda inglesa Drugstore.

Janeiro de 2011 marca o retorno da banda, com o lançamento do álbum “Transatlantic Broken Dreams”, com canções compostas entre 1998 e 2011, incluindo a regravação de ‘Silver Box Song’, de 2001,
e shows no Sesc de Vila Mariana, Bar do Zé em Campinas, e em em São José dos Campos, na casa de shows Hocus Pocus.

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 
 

Bandas de São Paulo (estado)
Bandas de indie rock
Bandas formadas em 1998